Alessandro Griselli (1974. május 31. –) olasz nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetség által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Olasz Labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével 2004-től az Serie A asszisztense. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben visszavonult. Serie A mérkőzéseinek száma: 87.

Nemzeti kupamérkőzések 
Partbírói működés kupadöntőn: 1.

Olasz labdarúgó-szuperkupa

Nemzetközi játékvezetés 
Az Olasz labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2001-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2008-ban búcsúzott.

Labdarúgó-Európa-bajnokság
A 2008-as labdarúgó-Európa-bajnokságon az UEFA JB  Roberto Rosetti állandó asszisztenseként foglalkoztatta.

Olimpiai játékok
A 2004. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB asszisztensi feladatok ellátásával bízta meg. A  meghívott játékvezetőkhöz (nemzeti vagy nemzetközi) még nem kapcsolódtak szorosan az asszisztensek.

Konföderációs kupa 
A 2009-es konföderációs kupán a FIFA JB Roberto Rosetti állandó segítőjeként alkalmazta.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Partbírói működés kupadöntőn: 1.

UEFA-szuperkupa 
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) JB elismerve szakmai felkészültségét megbízta, hogy a döntő találkozón segítse Stefano Farina munkáját.

Források 

Olasz labdarúgó-játékvezetők
1974-ben született személyek
Élő személyek